Die Superettan 2014 war die 15. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 86. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 5. April 2014 mit dem ersten Spieltag und endete mit dem 30. Spieltag am 1. November 2014. Als Absteiger aus der Allsvenskan nehmen Östers IF aus Växjö und Syrianska FC aus Södertälje teil. Aufsteiger aus der Division 1 sind IK Sirius aus Uppsala (Nordstaffel) und Husqvarna FF aus Huskvarna (Südstaffel).

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Relegation 
Der 3. der Superettan 2014 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2014 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 6. und das Rückspiel am 9. November 2014 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2015.

|}

Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2014 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2014 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 6. und die Rückspiele am 9. November 2014 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2015.

|}

Statistiken

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014